La culture de Chavin, une civilisation précolombienne qui doit son nom au village de Chavín de Huántar, au Pérou ; 
 Chavin, commune française de l'Indre ; 
 Henry Chavin, préfet et homme politique français.

Homonymie de patronyme